

Населені пункти та їхні частини

 Коніково — село в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Коніково — село в гміні Свешино Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Коніково — частина міста Гнезно в Гнезненському повіті Великопольського воєводства

Примітки